Awerbuch ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Awerbuch (* 1974), israelischer Leichtathlet
 Genia Awerbuch (1909–1977), israelische Architektin
 Ilja Isjaslawowitsch Awerbuch (* 1973), russischer Eistänzer
 Marianne Awerbuch (1917–2004), deutsch-israelische Judaistin
 Tamara Awerbuch-Friedlander, US-amerikanische Biomathematikerin, Gesundheitswissenschaftlerin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Averbuch